Владимир Николаевич Баздырев (род. 4 февраля 1971 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, защитник.

Карьера 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1981 году в Кемерово в детской команде шахты «Северная». Первый тренер — В. П. Третьяков.

Карьеру на взрослом уровне начал в сезоне 1987/88 в первой лиге чемпионата СССР выступлениями за кемеровский «Кировец».

С сезона 1988/89 в составе «Кузбасса», в котором провёл 11 сезонов игровой карьеры.

С 1999 по 2002 год выступал за казанскую «Ракету».

Последний сезон игровой карьеры провёл в составе иркутской «Сибсканы-Энергии».

Преждевременно завершил выступления на высшем уровне в результате тяжёлой травмы, полученной в автоаварии.

В чемпионатах страны провёл 349 матчей, в которых забил 3 мяча («Кузбасс» — 241, 1; «Ракета» — 80, 2; «Сибскана-Энергия» — 28)

В розыгрышах кубка страны провёл 107 матчей («Кузбасс» — 65, «Ракета» — 31, «Сибскана-Энергия» — 11).

В сезоне 2005/06 выступал за команду «Черниговец» (Берёзовский) в первенстве России среди коллективов физической культуры.

Дальнейшая деятельность связана с работой на детско-юношеском уровне в кемеровской СШОР по хоккею с мячом.

Семья 
Сын — Александр — игрок в хоккей с мячом.

Достижения 
 Финалист Кубка России: 2002 
 Бронзовый призёр Кубка России: 1999 
 Финалист международного турнира «Кубок викингов» (Хамар, Норвегия): 2000 
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2000 (в составе сборной Татарстана) 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей: 1989 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею: 2001 
 В списке 22-х лучших игроков сезона: 1997

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Кировец» Кемерово
Игроки КХМ «Кузбасс»